Obra peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Obra, un village.

Hydrologie 
 Obra, une rivière de Pologne, affluent de la Warta et donc sous-affluent de l'Oder.